Fornači ima više značenja:
 Fornači (Avelino)
 Fornači (Beluno)
 Fornači (Breša)
 Fornači (Kuneo)
 Fornači (Frozinone)
 Fornači (Groseto)
 Fornači (La Specija)
 Fornači (Livorno)
 Fornači (Lodi)
 Fornači (Milano)
 Fornači (Monca i Brijanca)
 Fornači (Novara)
 Fornači (Peruđa)
 Fornači (Peskara)
 Fornači (Pjačenca)
 Fornači (Piza)
 Fornači (Pordenone)
 Fornači (Rovigo)
 Fornači (Savona)
 Fornači (Teramo)
 Fornači (Terni)
 Fornači (Torino)
 Fornači (Trevizo)
 Fornači (Vareze)
 Fornači (Verona)
 Fornači (Vičenca)